Bate Islands kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bate Islands (Coronation Gulf), öar i Nunavut, 
 Bate Islands (Frobisher Bay), öar i Nunavut,